Distrito de Vilcabamba puede referirse a:

 Distrito de Vilcabamba, ubicado en la provincia de La Convención, Cuzco, Perú;
 Distrito de Vilcabamba, ubicado en la provincia de Grau, Apurímac, Perú.